Bakar je lahko:
 Bakar, Primorsko-goranska županija (Hrvaška)
 Bakar, Rijeka (Hrvaška)